Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (, UC Santa Barbara или UCSB) — общественный исследовательский университет в США, один из 10 кампусов Калифорнийского университета. Расположен в Санта-Барбаре, Калифорния на территории в 4,1 км² (1022 акров), в 160 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. Основан в 1891 году как независимый колледж, а в 1944 году присоединился к Калифорнийскому университету.

Английское название университета часто сокращается до UCSB ( — Университет Калифорнии в Санта-Барбаре).

По числу студентов — 21685, из которых аспирантов — более 3000, находится на 5-м месте среди остальных кампусов университета. В 2006-2007 учебном году университет выпустил 5 442 бакалавра, 576 магистров, и 310 докторов.

Профессорско-преподавательский состав университета включает пять лауреатов Нобелевской премии, 32 члена Национальной академии наук, 25 членов Национальной академии инженерного дела и 25 членов Американской академии искусств и наук. С 1995 года входит в Ассоциацию американских университетов.

Спортивная команда университета входит в Национальную ассоциацию студенческого спорта, на её счету победа в национальном чемпионате по футболу и водному поло среди мужчин.

История 

История Калифорнийского университета в Санта-Барбаре начинается с основания школы Анны Блейк в 1891 году, в которой обучали домоводству и промышленному искусству. В 1909 году школа была передана штату и стала именоваться как Нормальная школа штата. В 1921 году была введена программа подготовки специалистов в области свободных искусств, после чего школу переименовали в Колледж штата в Санта-Барбаре. После нескольких лет лоббирования, группа жителей города во главе с Томасом Сторком и Перлом Чейзом к 1944 году убедила законодательное собрание штата, губернатора Эрла Уоррена и регентов Калифорнийского университета присоединить колледж к более ориентированному на научную деятельность Калифорнийскому университету. Сам колледж попытался этому противостоять, подав в суд, однако губернатор иск не поддержал и инициатива жителей была принята. С 1944 по 1958 год учебное заведение было известно как Колледж Санта-Барбары Калифорнийского университета, а затем получило нынешнее название.

Кампус в Санта-Барбаре стал третьим по счёту кампусом Калифорнийского университета после Беркли и Лос-Анджелеса. Предполагалось, что здесь будут обучаться порядка 3-5 тысяч студентов, однако после Второй мировой войны стремительный рост населения заставил эти планы пересмотреть, это в итоге и привело к тому, что колледж стал отдельным университетом, входящим в общую систему. Тогда же прекратилась подготовка специалистов по промышленному дизайну, благодаря которому учебное заведение и было известно. Первым канцлером стал Сэмуэль Гоулд, назначенный в 1959 году.

Во времена существования сети ARPANET, созданной по заказу министерства обороны США и послужившей прототипом Интернета, в ней работал и сервер УКСБ. Кроме того университет выступил одним из её создателей.

В конце 1960-х — начале 1970-х годов УКСБ стал известен на национальном уровне как один из ярых противников войны во Вьетнаме. В 1969 году в клубе преподавателей был устроен взрыв, унёсший жизнь сторожа Давера Шарпа. Весной 1970 года произошли несколько случаев поджога, в том числе поджог отделения банка Bank of America в студенческом городке, во время которого полицией был застрелен студент Кевин Моран. Происходящее на кампусе университета вынудило тогдашнего губернатора Рональда Рейгана ввести комендантский час и призвать к охране порядка Национальную гвардию. Ношение гвардейцами на территории кампуса огнестрельного оружия стало в то время нормой.

В 1995 году Калифорнийский университет в Санта-Барбаре стал членом Ассоциации американских университетов, организации ведущих исследовательских университетов США (как общественных, так и частных) и университетов Канады.

Президенты и канцлеры 

 1944—1946 Кларенс Фелпс
 1946—1955 Гарольд Уильямс
 1955—1955 Кларк Кюблер
 1956—1956 Джон Нобл
 1956—1959 Элмер Благородный
 1959—1962 Сэмюэль Гоулд
 1962—1977 Вернон Чидл
 1977—1986 Роберт Хаттенбэк
 1986—1987 Дэниел Олдрих
 1987—1994 Барбара Юхлинг
 1994—настоящее время Генри Янг

Состав 

В состав кампуса входят три колледжа и две школы, предлагающие 87 специальностей бакалавра и 55 специальностей магистра:
 Колледж творческих исследований
 Колледж инженерного дела
 Колледж письменности и науки
 Школа экологических наук и менеджмента имени Брена
 Высшая школа образования имени Гевиртца

Рейтинги и репутация 
В 2014 году Калифорнийский университет в Санта-Барбаре занял 29 позицию в Академическом рейтинге лучших университетов США, и 116 строчку в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes.
В 2011 году УКСБ занял 42-ю позицию в рейтинге «Национальные университеты» издания U.S. News & World Report, 35-ю в общемировом рейтинге Times Higher Education World University Rankings, а также 33-ю позицию в Академическом рейтинге университетов мира.

Калифорнийский университет в Санта-Барбаре активно занимается исследованиями и привлечением инвестиций, так в 2007 финансовом году университету удалось привлечь 191,2 млн. долл. на исследования, заняв 97-ю позицию по объему инвестиций в США. При университете работают 12 национальных исследовательских институтов и центров, включая Институт теоретической физики Кавли.

Выпускники и преподаватели 
В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре учились и работали многие известные учёные, писатели, лингвисты, актёры, спортсмены, среди них:

 Майкл Фридман — математик, лауреат Филдсовской премии за его работу над обобщённой гипотезой Пуанкаре.
 Дэвид Гросс — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 2004 г.
 Алан Хигер — американский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии в 2000 г.
 Вальтер Кон — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премией по химии в 1998 г.
 Герберт Крёмер — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 2000 г.
 Финн Кидланд — норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2004 г.
 Джозеф Акаба — учитель, гидрогеолог и астронавт НАСА.
 Лиза Смит — американская писательница, автор юношеской литературы.
 Роберт Баллард — бывший командир управления ВМС США и профессор океанологии при университете Род-Айленда.
 Бенджамин Брэтт — американский актёр.
 Лерой Чиао — американский астронавт-исследователь НАСА.
 Майкл Дуглас — американский киноактёр и продюсер.
 Кэрол Грейдер — американский учёный, молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2009 г.
 Джек Джонсон — гаваец, писатель и исполнитель собственных песен, музыкант, создатель фильмов и виндсёрфер.
 Дональд Бартон Джонсон — литературовед-русист, специалист по творчеству Владимира Набокова.
 Джейсон Лезак — американский пловец, четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира.
 Тони Локхед — новозеландский футболист, левый защитник клуба «Веллингтон Финикс» и сборной Новой Зеландии.
 Гвинет Пэлтроу — американская актриса и певица, обладательница награды «Оскар» Американской киноакадемии.
 Бенджамин Коэн — американский экономист, специалист в области международных денежных и финансовых отношений.
 Марианна Митун — одна из ведущих американских специалистов по индейским языкам и лингвистической типологии.
 Бернард Комри — британский лингвист.
 Уоллес Чейф — американский лингвист.
 Хью Кеннер — канадский и американский историк литературы, литературный критик, преподаватель.
 Лоренс Рабинер — инженер AT&T, учёный в области цифровой обработки сигналов и распознавания речи.
 Крис Понтиус — американский футболист, полузащитник, игрок сборной США.
 Тера Патрик — американская порноактриса.
 Бахар Сумех — американская киноактриса.
 Эрик Рот — американский киносценарист.
 Стив Аоки — американский диджей, композитор и музыкальный продюсер.
 Дженна Ли — американская журналистка и телеведущая.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Калифорнийского университета в Санта-Барбаре 

Санта-Барбара
Ассоциация американских университетов
Санта-Барбара